L'édition masculine 2021 du tournoi de tennis du Mexique se déroule du 15 au  à Acapulco, sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Americain Sam Querrey, de l'Argentin Guido Pella, du Chilien Cristian Garín, de l'Espagnol Pablo Andújar  et du Sud-Africain Kevin Anderson. Ils sont respectivement remplacés par Feliciano López, Cameron Norrie, Salvatore Caruso, Steve Johnson et Denis Kudla.

Lauréats 
L'Allemand Alexander Zverev remporte le tournoi en battant en finale Stéfanos Tsitsipás. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Ken Skupski et Neal Skupski décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Marcel Granollers et Horacio Zeballos. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique (WTA 2021)
 Tournoi de tennis du Mexique
 Saison 2021 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2021
Acapulco
Sport au Mexique en 2021
Tennis en mars 2021